Sfântu Gheorghe, Sfântul Gheorghe se poate referi la:

 Persoane
 Gheorghe din Cappadocia - sfântul Gheorghe din Cappadocia
 Brațul Sfântul Gheorghe - braț al Deltei Dunării

Toponime 
 Localități din România
 :
 Sfântu Gheorghe (), municipiu, reședință a județului Covasna
 Sfântu Gheorghe (), fost sat absorbit de orașul Iernut din județul Mureș
 :
 Sfântu Gheorghe, localitate din județul Ialomița, reședința comunei cu același nume
 Sfântu Gheorghe, sat al comunei Băneasa din județul Giurgiu
 Sfântu Gheorghe, sat al comunei Crevedia Mare din județul Giurgiu
 :
 Sfântu Gheorghe, localitate din județul Tulcea, reședința comunei cu același nume

Altele 
 Ordinul "Sfântului Gheorghe", cea mai înaltă distincție militară în timpul Imperiului țarist
 Crucea "Sfântului Gheorghe", decorație rusă
 Brațul Sfântu Gheorghe al Dunării

Vezi și 
 Sângeorgiu
 Sângeorz
 Sângeorz-Băi
 Szentgyörgy, Szentgyörgyi

Toponime românești